Takamoto ist der Familienname folgender Personen:

 Iwao Takamoto (1925–2007), US-amerikanischer Trickfilmzeichner
 Norifumi Takamoto (* 1967), japanischer Fußballspieler